Venue des Cieux (, Cheon haenggi) est un sunjung manhwa écrit par Lee Jun Hee et dessiné par Kara. En Corée du Sud, la série terminée compte 13 volumes publiés chez Seoul Cultural. Les 4 premiers volumes ont été édités en français sous le label Saphira des éditions Seebd ().

L'histoire 
Venue des Cieux raconte les aventures de la Princesse des Cieux ayant décidé de vivre sur Terre déguisée en garçon, afin de fuir un mariage forcé avec l'Empereur des Enfers.

Personnages

Liens externes 

  Venue des Cieux sur le site de l'éditeur Saphira

Manhwa fantastique
Manhwa romantique
Série manhwa